Scoot (luchtvaartmaatschappij), een lagekostenluchtvaartmaatschappij uit Singapore
 Scoot (telefoniedienst), een Nederlandse telefoniedienst